

Lugares
Eben-Ezer, um lugar mencionado como sítio de duas batalhas nos livros de Samuel na Bíblia hebraica
Ebenezer (New South Wales), uma cidade proximo a Sydney na Austrália
Ebenezer (Saskatchewan), uma vila no Canadá
Ebenezer Mission
Ebenezer (Georgia), uma cidade abandonada nos Estados Unidos
Ebenezer Baptist Church
Ebenezer Fellowship Center, uma igreja em Kakuma Refugee Camp, Quênia

Pessoas

Ebenezer Adams (1765 - 1841), educador americano
Ebenezer Ako-Adjei (1916 - 2002), político de Gana
Ebenezer Allen (1743 - 1806), patriota americano
Ebenezer Andrews House (1821 - 1880), geólogo americano
Ebenezer Beesley (1840 – 1906), escritor e compositor de musicas religiosas mórmons
Ebenezer Byron Finley (1833 - 1916), congressista norte-americano
Ebenezer Albert Fox (1857 - 1926)
Ebenezer Rhodes (1762-1839), topógrafo inglês
Ebenezer Lennox Scroggie
Ebenezer Scrooge, personagem fictício na história de 1843 de Charles Dickens, A Christmas Carol

Outros
 Ebenezer, um vinho Shiraz produzido pela vinicultura Barossa Valley Estate na Austrália
 "Ebeneezer Goode", uma canção popular de 1992 do grupo britãnico The Shamen, referenciando-se a droga

Desambiguações de prenomes